Players Championship 2021 – jedenasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2020/2021. Rozegrany w dniach 22-28 lutego 2021 roku w kompleksie sportowym Marshall Arena w Milton Keynes. Tytułu z poprzedniego roku bronił Anglik Judd Trump, który został wyeliminowany z rywalizacji w 1. rundzie, przegrywając ze swoim rodakiem Stuartem Binghamem.

Nagrody pieniężne 
Zwycięzca: £ 125 000
II miejsce: £ 50 000
Półfinalista: £ 30 000
Ćwierćfinalista: £ 15 000
Runda 1: £ 10 000

Najwyższy break turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 385 000

Rozstawienie 
Na podstawie aktualizowanego na bieżąco rankingu ze strony WorldSnookerData:

Ostatnim turniejem rankingowym branym pod uwagę przy ustalaniu kolejności poszczególnych zawodników w tabeli rozstawień i drabince turniejowej jest Welsh Open 2021.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
Liczba breaków:30

 144, 125, 124, 110, 103  Ronnie O’Sullivan
 143, 109, 109  Barry Hawkins
 142, 138, 133, 127, 122, 121, 108, 100  John Higgins
 142, 135, 132, 130, 101  Neil Robertson
 130, 126, 119, 102  Kyren Wilson
 113, 112  Stuart Bingham
 109  Zhou Yuelong
 105  Judd Trump
 100  Martin Gould

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Players Championship 2021 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

2021 w Anglii
2021 w snookerze
Rankingowe turnieje snookerowe